Вільнюський тролейбус — тролейбусна система Вільнюса, є однією з двох існуючих тролейбусних систем Литви. Є під орудою "Vilniaus viešasis transports".

Рухомий склад 
В експлуатації 313 тролейбусів:
 Škoda 14Tr − 266 од.
 Solaris Trollino 15 AC − 45 од
 MAZ-ETON Amber 203T − 2 од.

Маршрути 
{| class="wikitable"
|-
! No.
! Route
|-
|1
|Karoliniškės–Žvėrynas–Stotis
|-
|2
|Saulėtekis–Žygimantų g.–Stotis
|-
|3
|Karoliniškės–Žvėrynas–Šeimyniškių g.
|-
|4
|Antakalnis–Centras–Žemieji Paneriai
|-
|6
|Žirmūnai–Kalvarijų g.–Jono Basanavičiaus g.–Žemieji Paneriai
|-
|7
|Pašilaičiai–Justiniškės–Žvėrynas–Stotis
|-
|9
|Karoliniškės–Šeimyniškių g.–Šiaurės miestelis
|-
|10
|Saulėtekis–Kalvarijų g.–Naujininkai 
|-
|12
|Žirmūnai–Šeimyniškių g.–Jono Basanavičiaus g.–Žemieji Paneriai 
|-
|13
|Pašilaičiai–Justiniškės–Žemieji Paneriai 
|-
|14
|Saulėtekis–Žygimantų g.–Jono Basanavičiaus g.–Gerosios Vilties st. 
|-
|15
|Stotis-Žemieji Paneriai–Titnago g.
|-
|16
|Pašilaičiai–Lazdynai–Stotis
|-
|17
|Žirmūnai–Naujininkai
|-
|18
|Pašilaičiai–Justiniškės–Žemieji Paneriai–Titnago g. 
|-
|19
|Pašilaičiai–Konstitucijos prospektas–Antakalnis–Saulėtekis 
|-
|20
|Žirmūnai–Žygimantų g.–Pylimo g.–Stotis
|-
|21
|Saulėtekis–Šilo tiltas–Žirmūnai
|}

Примітки

Посилання 
 UAB “Vilniaus viešasis transportas“ 
 "Istoriniai Vilniaus troleibusai bus išsaugoti ar sunaikinti?" Judėjimas „Už troleibusus Vilniuje“ 4.06.2016 
 transphoto.ru 

Транспорт у Вільнюсі